Simacota kan syfta på:

Colombia 

 Simacota (kommun), Santander, 
 Simacota (ort), Santander,